Madonna delle Grazie ima više značenja:
 Madonna delle Grazie, Ancona
 Madonna delle Grazie, Avellino
 Madonna delle Grazie, Cosenza
 Madonna delle Grazie, Cuneo
 Madonna delle Grazie, Foggia
 Madonna delle Grazie, Frosinone
 Madonna delle Grazie, Isernia
 Madonna delle Grazie, Livorno
 Madonna delle Grazie, Perugia
 Madonna delle Grazie, Pescara
 Madonna delle Grazie, Potenza
 Madonna delle Grazie, Torino
 Madonna delle Grazie, Trapani
 Madonna delle Grazie, Treviso
 Madonna delle Grazie, Vicenza